Tolk kan syfta på:

 Tolk – en person som används som översättare för talat språk
 Tolk (mätdon) – ett mätdon
 Tolk, Schleswig-Holstein – en kommun i Tyskland

Se även
 Parser – en komponent i många datorprogram
 Interpretator – ett datorprogram som tolkar andra datorprogram
 Tolkning